Poland es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Poland (condado de Chautauqua, Nueva York)
 Poland (condado de Herkimer, Nueva York)